Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Skibniewski – polski ziemianin, działacz społeczny, prawnik, poseł na Sejm Krajowy Bukowiny
 Bronisław Skibniewski – polski ziemianin, i finansista
 Kazimierz Wiktor Skibniewski – polski lekarz
 Mariusz Skibniewski – rzymskokatolicki ksiądz, jezuita, historyk Kościoła
 Mateusz Skibniewski – rzymskokatolicki ksiądz
 Mirosław Skibniewski – polski inżynier systemów zarządzania w budownictwie
 Robert Skibniewski – polski koszykarz
 Stanisław Skibniewski – polski inżynier elektryk i oficer podziemia
 Stefan Leon Skibniewski – rzymskokatolicki ksiądz
 Wiktor Skibniewski – polski ziemianin
 Zygmunt Skibniewski – polski architekt i urbanista, poseł na Sejm